

Brezovica, comune nella regione di Žilina
 Brezovica,  comune nella regione di Prešov

Brezovica, comune
 Brezovica (it.: Bresovizza Marenzi), frazione del comune di Erpelle-Cosina

Brezovica, comune del Kosovo